Para levar o grampo ao dente, em um procedimento de isolamento absoluto, é necessária a utilização de um porta-grampo (de Palmer). Alguns modelos, com um intermediário longo e curvo próximos às garras, não se soltam facilmente do grampo, como é necessário, principalmente quando o dente posterior que vai receber o respectivo grampo tem uma inclinação para mesial.

Ver também 
 Isolamento relativo

Bibliografia 
 Dentística - Procedimentos Pré-clínicos; Mondelli, Jose; 2° Edição; 2003.

Isolamento absoluto